Bundesliga 2010-2011 a fost cel de-al 48-lea sezon al Bundesligii, eșalonul superior al fotbalului din Germania. Sezonul a început pe 21 august 2010 și s-a terminat pe 14 mai 2011.

Echipament și personal

Clasament

Rezultate

Play-off retrogradare
Borussia Mönchengladbach care a terminat pe 16, a întâlnit-o pe VfL Bochum, a treia clasată din 2. Bundesliga într-un meci de baraj de dublă manșă.

Borussia Mönchengladbach a câștigat 2-1 la general păstrându-și locul său în Fußball-Bundesliga pentru sezonul 2011-12.

Statistici

Golgheteri
Source: bundesliga.de

Top pasatoriSource: bundesliga.de

Referințe 

Sezoane Bundesliga
2010 în fotbal
2011 în fotbal